Coda má několik významů:
Coda – zvláštní závěrečná část hudební skladby 
Coda (album) – poslední studiové album skupiny Led Zeppelin
Coda (organizace) – slyšící dítě neslyšících rodičů a stejnojmenná organizace sdružující tyto děti (z anglického child of deaf adult)
Coda (skupina) – hardrocková hudební skupina z Karlových Varů
Coda (souborový systém) – distribuovaný souborový systém
Coda (software) – Aplikace na systém Mac OS X pro vývoj webových stránek

Související články 
Koda